Hofreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hofreiter (* 1970), deutscher Politiker (Grüne)
 Karl Hofreiter (tätig im 18. Jh.), deutscher Maler
 Michael Hofreiter (* 1973), deutscher Evolutionsbiologe
 Nikolaus Hofreiter (1904–1990), österreichischer Mathematiker
 Siegfried Hofreiter (* 1962), deutscher Agrarunternehmer

Siehe auch:
 Hofreite
 Hofreith
 Zum Hofreiter